Koronavirus je lahko:

 Koronavirus, družina RNA virusov z značilnim obodom v obliki krone,
 SARS-CoV-2, koronavirus, ki je v decembru 2019 v kitajskem mestu Vuhan preskočil na človeka in povzroča epidemijo,
 COVID-19, bolezensko stanje, ki ga povzroča virus SARS-CoV-2 (pogovorno kar »koronavirus«)

Glej tudi 
 Pandemija koronavirusa v Sloveniji 2020
 Seznam smrti zaradi COVID-19